Castleguard (berg), een berg in Alberta, Canada
Castleguard (gletsjer), een gletsjer in Alberta, Canada